Чиз

 Чиз, Бернард (1925—2013) — британский художник.
 Ричард Чиз (Марк Джонатан Дэвис; род. 1965) — американский певец, фронтмен группы «Richard Cheese and Lounge Against the Machine».

См. также 
 Cheese